William Cocke  az Amerikai Egyesült Államok szenátora (Tennessee, 1796–1797, 1797, 1799–1805).

Élete

Források

További információk

Kapcsolódó szócikkek
 Az Amerikai Egyesült Államok korábbi szenátorainak listája

Tennessee állam szenátorai
1748-ban született személyek
1828-ban elhunyt személyek
Bottal létrehozott amerikai szenátor cikkek
Az amerikai Demokrata-Republikánus Párt szenátorai
Amerikai jogászok